Annandale se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Nelson Annandale
 Thomas Nelson Annandale